Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 9 по 14 февраля 2015 в городе Каруидзава.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в апреле 2015 в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия, Канада).

Победителями чемпионата стала команда скипа Юсукэ Мородзуми, победившая в финале команду скипа Синъя Абэ. Бронзовые медали завоевала команда скипа Kouji Tsuruga.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2015.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Синъя Абэ         ||  * || 7:2||10:9||10:7||10:6||11:6|| 5:6||11:4||10:2|| 7 || 1 ||1
|-
| 2||align=left|Kazuto Funaki     || 2:7||  * || 7:8||2:11|| 3:7|| 3:8|| 4:7|| 2:9|| 2:8|| 0 || 8 ||9
|-
| 3||align=left|Doi Homaretoru    ||9:10|| 8:7||  * || 4:9||5:12||12:4||10:7|| 5:8|| 5:6|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#ffffcc
| 4||align=left|Naoki Iwanaga     ||7:10||11:2|| 9:4||  * || 8:9||11:9|| 2:8||6:10|| 7:3|| 4 || 4 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Юсукэ Мородзуми   ||6:10|| 7:3||12:5|| 9:8||  * ||11:1|| 7:5|| 9:4|| 7:5|| 7 || 1 ||2
|-
| 6||align=left|Ryo Ogihara       ||6:11|| 8:3||4:12||9:11||1:11||  * || 7:6|| 3:8|| 7:6|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#ffffcc
| 7||align=left|Ryuji Shibatani   || 6:5|| 7:4||7:10|| 8:2|| 5:7|| 6:7||  * || 5:6|| 8:3|| 4 || 4 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 8||align=left|Kouji Tsuruga     ||4:11|| 9:2|| 8:5||10:6|| 4:9|| 8:3|| 6:5||  * || 5:6|| 5 || 3 ||3
|-
| 9||align=left|Hironori Yoshioka ||2:10|| 8:2|| 6:5|| 3:7|| 5:7|| 6:7|| 3:8|| 6:5||  * || 3 || 5 ||6
|}
 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

 Тай-брейк 
13 февраля, 14:40

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
13 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 14 февраля, 13:00 Матч за 3-е место 14 февраля, 20:00 Финал 15 февраля, 12:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2015 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2015

Спорт в Японии в 2015 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2015 года
Спортивные соревнования в Каруидзаве